В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе A предварительного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2022. Состав группы был определён во время жеребьёвки 29 апреля 2022 в Берлине, Германия. В группе участвуют Испания, Черногория, Турция, Грузия, Бельгия и Болгария. Команды сыграют друг с другом в один круг. Матчи группы пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года в Олимпийском дворце спорта (Тбилиси, Грузия). Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

Черногория заменила дисквалифицированную сборную России.

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+4).

Результаты матчей

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Евробаскета

Группа A
2022 год в баскетболе
Сентябрь 2022 года